

Lieux 
Plusieurs rues en France et en Belgique portent le nom Rue de la Liberté :
 Rue de la Liberté (Dijon)
 Rue de la Liberté (Liège)
 Rue de la Liberté (Paris)
 Rue de la Liberté (Suresnes)

Roman 
 Rue de la Liberté est le titre de la biographie d'Edmond Michelet.